Соревнования по League of Legends в СНГ — история профессиональных соревнований в странах постсоветского пространства.
Континентальная лига по League of Legends — действующая профессиональная лига стран постсоветского пространства